Kirche (von spätgriechisch κυρικόν kȳrikón „Gotteshaus“) steht für:

 Gemeinschaft der Christen im Allgemeinen, siehe Ekklesiologie
 Kirche (Organisation), Organisationsform innerhalb des Christentums
 Kirche (Bauwerk), sakrales Bauwerk des Christentums
 Kirche (Kanonisches Recht), geweihtes Gebäude für Gottesdienste
 Die Kirche, evangelische Wochenzeitschrift (ab 1945)
 Kirche (Heraldik), Figur im Wappenwesen
 Kirche (Rosenberg), Wohnplatz beim Weiler Hohenberg, Gemeinde Rosenberg (Württemberg), Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Kirche (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Kirche ist der Familienname folgender Personen:
 Leonardo Kirche (* 1985), brasilianischer Tennisspieler

KirchE steht als Abkürzung für:
 Entscheidungen in Kirchensachen seit 1946, staatskirchenrechtliche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Kirche Jesu Christi
 Kirchen
 Liste christlicher Konfessionen (verschiedene Kirchen)

KirchE